El término latino cuneus ("cuña", y en plural cunei) puede referirse a:

 Cuneus o cúneo, parte del lóbulo occipital del cerebro.
 Cuneus, en arquitectura, cada división en forma de cuña del teatro o anfiteatro romano separada por scalae o escaleras verticales.